Het CCCF-kampioenschap 1960 was het 9e toernooi van het CCCF-kampioenschap. Het toernooi werd gehouden van 14 tot en met 29 februari 1960 en werd gespeeld in Cuba. Costa Rica won voor de zesde keer.

Deelnemende landen

Eindstand

Wedstrijden

Play-off

Voetbal in Cuba
Voetbal in 1960